Albus steht für:

 Albus (Münze), historische Währung
 Albus (Dietmannsried), Ortsteil von Dietmannsried, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Albus Salzburg, österreichisches Verkehrsunternehmen

Albus ist der Familienname folgender Personen:
 Anita Albus (* 1942), deutsche Schriftstellerin und Illustratorin
 Emmy Albus (1911–1995), deutsche Leichtathletin
 Julian Albus (* 1992), deutscher Basketballspieler
 Lioba Albus (* 1958), deutsche Kabarettistin
 Michael Albus (* 1942), deutscher Theologe und Fernsehjournalist
 Stefan Albus (* 1966), deutscher Chemiker und Journalist
 Thomas Albus  (* 1959), deutscher Synchronsprecher
 Thomas Albus (Organist) (* 1964), deutscher Organist
 Vanessa Albus (* 1972), deutsche Philosophin
 Volker Albus (* 1949), deutscher Architekt und Designer

Albus ist das Cognomen folgender Personen:
 Aulus Postumius Albus Regillensis, römischer Politiker, Konsul 496 v. Chr.
 Aulus Postumius Albus Regillensis (Konsul 464 v. Chr.), römischer Politiker, Konsul 464 v. Chr.

Siehe auch:
 Figuren der Harry-Potter-Romane #Albus Dumbledore, Figur der Harry-Potter-Romane
 Allgemeine Bevölkerungsumfrage der Sozialwissenschaften (ALLBUS)